Karstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Max Karstedt (1868–1945), deutscher Schachtheoretiker und -komponist
 Oskar Karstedt (1884–1945), deutscher Kolonial- und Ministerialbeamter
 Peter Karstedt (1909–1988), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Reimar von Karstedt († 1618), Domdekan in Havelberg
 Susanne Karstedt (* 1949), deutsche Soziologin und Kriminologin

sowie der Familie

 Karstedt (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Kahrstedt (Begriffsklärung)
 Karstädt